Orthomeria är ett släkte av insekter. Orthomeria ingår i familjen Aschiphasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Orthomeria